Tartini ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Tartini (1692–1770), italienischer Violinvirtuose und Komponist
 Rodolfo Tartini (1855–1933), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher